BFM steht als Abkürzung für:

 Basic Fighter Maneuvers, siehe Luftkampfmanöver
 Bâtiment des Forces Motrices, ehemaliges Wasserkraftwerk in Genf, siehe Usine des Forces Motrices
 BFM Business, französischer Wirtschaftsradio- und -fernsehsender
 BFM.ru, russisches Nachrichtenportal, siehe Anton Nossik
 BFM TV, französischer Fernsehsender
 Brasserie des Franches Montagnes, eine Schweizer Brauerei, siehe Saignelégier
 IATA-Code des Mobile Downtown Airport
 Bundesamt für Migration der Schweiz, heute Staatssekretariat für Migration

BfM steht für:
 Bund für Menschenrecht, ein Verein in der Weimarer Republik, siehe auch Friedrich Radszuweit

Abkürzung